Ордоньйо I
 Ордоньйо II
 Ордоньйо III
 Ордоньйо IV